Granité peut désigner plusieurs dessert : 
 Granité hawaïen, dessert traditionnel hawaïen élaboré à partir de glace pilée et de sirop ou de coulis qui se trouve aujourd'hui partout dans le monde.
 Granita, dessert sicilien, souvent confondu avec le précédent, c'est liquide semi-congelé à base d'eau, de sucre, originellement de citron et jus de citron de Sicile